CSSR – skrót od Czechosłowacka Republika Socjalistyczna (1960-1990)
 CSsR – skrót zakonny redemptorystów (od łac. Congregatio Sanctissimi Redemptoris)